Derivation steht für:

 Derivation (Linguistik), Mittel der Wortbildung
 Derivation (Mathematik), Abbildungen, die formal die Produktregel erfüllen
 Derivation, in der Logik die Ableitung von Aussagen aus anderen Aussagen, siehe Ableitung (Logik)
 Derivation, in der Soziologie eine scheinlogische Erklärung, siehe Vilfredo Pareto #Soziologisches Werk

Siehe auch:
 Ableitung (Begriffsklärung)